Круз Колорада има више значења:

 Круз Колорада (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Круз Колорада (Сан Педро Атојак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Круз Колорада (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику